Клатсоп () — ряд терминов, связанных с северо-западной частью американского штата Орегон.

  — индейское племя.
  — нагорный останец в Орегоне.
 Клатсоп — округ в Орегоне.
  — водно-болотная и песчано-дюновая территория в одноимённом округе.
  — песчаная коса в одноимённом округе.
  — лагерь (зима 1805/1806 гг.) Льюиса и Кларка.

Орегон